Make It Big — второй студийный альбом британского поп-дуэта Wham!, выпущенный в октябре 1984 года. Диск получил благосклонные отзывы критиков, а также имел большой коммерческий успех, заняв вершины хит-парадов Британии и США. Все четыре сингла с альбома занимали первое место в хит-парадах по обе стороны Атлантики.

Об альбоме 
Композиция «Careless Whisper» была выпущена в качестве сольного сингла Джорджа Майкла, хотя, в отличие от многих песен Wham!, она была написана совместно с Эндрю Риджли.

В октябре 1994 года, чуть меньше чем через 10 лет после оригинального релиза, «Make It Big» в шестой раз получил платиновый сертификат.

Список композиций 
Все композиции написаны Джорджем Майклом, за исключением указанных.
CD

Кассета/LP

Позиции в чартах 

Синглы
 «Wake Me Up Before You Go-Go»: Май 1984 (№ 1 в США, № 1 в Великобритании)
 «Careless Whisper»: Июль 1984 (№ 1 в США, № 1 в Великобритании)
 «Everything She Wants»: Август 1984 (№ 1 в США, № 2 в Великобритании)
 «Freedom»: Декабрь 1984 (№ 3 в США, № 1 в Великобритании)

Сертификации

Участники записи 
 Джордж Майкл — вокал, бэк-вокал, клавишные, аранжировки, продюсирование
 Эндрю Риджли — гитара, акустическая гитара, бэк-вокал
 Хью Бёрнс (Hugh Burns) — гитара, акустическая гитара
 Дион Эстас (Deon Estus) — бас-гитара
 Трэвор Моррелл (Trevor Morrell) — ударные
 Томми Эйри (Tommy Eyre) — клавишные
 Энди Ричардс (Andy Richards) — клавишные
 Дэвид Бэптайст (David Baptiste) — саксофон
 Стив Грегори (Steve Gregory) — саксофон
 Колин Грэм (Colin Graham) — труба
 Пол Спонг (Paul Spong) — труба
 Крис Портер (Chris Porter) — инженер звукозаписи
 Пол Гомерсэлл (Paul Gomersall) — ассистент инженера
 Тони МакГи (Tony McGee) — фотография

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы Великобритании
Альбомы Wham!
Соул-альбомы
Альбомы новой волны